Hjorthorn kan syfta på:

Horn från hjortdjur

 Fyra medeltida svenska frälseätter har benämnts Hjorthorn, vilka förde ett hjorthorn i vapnet
Hjorthorn, Törne Matssons ätt
Hjorthorn, Algot Jonssons ätt
Hjorthorn, Birger Håkanssons ätt
Hjorthorn, ätt som stammade från Esbjörn Kristiernsson Djäkn